7 бригада УГА
 11 бригада УГА

Стрий